Vachell ist der Familienname folgender Personen:

 Eleanor Vachell (1879–1948), britische Botanikerin
 Horace Annesley Vachell (1861–1955), englischer Schriftsteller